Milteliphaster är ett släkte av sjöstjärnor. Milteliphaster ingår i familjen ledsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ledsjöstjärnor
Milteliphaster